Revista sobre cultura digital que comenzó a publicarse en junio de 1998.

Nacimiento y creación 

Primera revista mensual sobre cultura digital en español, fundada en junio de 1998. La revista fue creada y concebida por el productor y publicista mexicano Jorge Alor en donde el objetivo era hablar del lado humano de la tecnología y de cómo la revolución digital cambiaría todos los aspectos de la vida humana. 

Durante sus 10 años de vida, la revista se esforzó en abordar términos y conceptos que fueron a sumarse a la definición global de lo que hoy en día se conoce como cultura digital.

La revista fue visionaria ya que muchas de las predicciones o tendencias marcaron diferentes artículos, se volvieron fenómenos o realidades de la cultura digital 10 años después.

Entre las predicciones o fenómenos de los cuales se habló y que se volvieron tangibles, destacan la constante pregunta sobre qué contenidos llenarían el ancho de banda, la masificación del medio digital, la Revolución Digital, la Brecha Digital, el impacto de las nuevas tecnologías en la sociedad, el lugar de México en el new world order, etc.

En 2009 la revista dejó de editarse en papel y pasó a llamarse SPK, con una presencia constante en la web como blog de noticias y cultura geek.

Temas principales de la revista 

El primer número abordó temas como: Estropianismo Humano, Lola Reyes y Realidad Virtual y las 7 tecnologías que cambiarán nuestras vidas. Para el último número la revista se abordaban temas como: Reseñas de gadgets, entrevistas con personajes destacados de la Cibercultura, cultura hacker, arte digital, reseñas de videojuegos y websites.

Secciones 

Virtual Realidad: La única sección de la revista que estuvo presente los 10 años de su publicación; trataba de jugar editorialmente entre la realidad y la ficción desarrollando historias que podían ser verdaderas o falsas, siempre apoyadas en tecnologías emergentes o por venir. La revista fue visionaria ya que muchas de las predicciones o tendencias marcaron diferentes artículos, se volvieron fenómenos o realidades de la cultura digital 10 años después.

Premios y reconocimientos 

Gracias a su estilo e innovación Sputnik recibió varios premios, entre los que destacan: a! Premio Internacional de Diseño, Premio Quorum y el Premio de la Cámara de la Industria Editorial Mexicana.

Enlaces externos 
  Premios Quorum
  Premio de la Cámara de la Industria Editorial Mexicana

Tecnología
Revistas